Caravelle ist die originale französische Schreibweise von Karavelle, einer Art von Segelschiffen.

Im weiteren Sinne steht der Begriff für:

 Caravelle (Eisenbahn), die Baureihen X 4300, X 4500, X 4630, X 4750 und X 4900 der SNCF
 Sud Aviation Caravelle, einen Flugzeugtyp
 VW Caravelle, einen Großraum-Pkw
 Renault Caravelle, einen Pkw
 Plymouth Caravelle, einen Pkw
 eine Familie von Schlauchbooten von Sevylor